Condado de Westmoreland es el nombre de dos condados en los Estados Unidos;

 Condado de Westmoreland (Pensilvania) y en;
 Condado de Westmoreland (Virginia)